8-й сезон Мирового шоссейного кубка UCI — велошоссейного сезонного турнира 1996 года.

Обзор сезона 
Календарь турнира претерпел изменения по сравнению с прошлым сезоном. Из него исчезла немецкая гонка Эшборн — Франкфурт и пополнился японской гонкой Кубок Японии. Таким образом турнир состоял из 11 однодневных гонок проходивших в Европе и Японии.

Регламент турнира остался прежним. Индивидуальный рейтинг предусматривал начисление очков первым 12 гонщикам на каждой гонке (их количество не зависело от гонки). Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге гонщик должен был принять участие в 6 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков не зависимо от количества проведённых гонок. Командный рейтинг рассчитывался по двухступенчатой схеме. По итогам каждой гонки суммировались места трёх лучших гонщиков каждой команды. После чего происходило ранжирование команд по возрастанию суммы мест. Очки получали 10 лучших команд на каждой гонке. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков не зависимо от количества проведённых гонок.
Начисляемые очки

Победителем индивидуального рейтинга второй год подряд стал бельгиец Йохан Мюзеув. Второе и третье места заняли итальянцы Андреа Ферригато и Микеле Бартоли соответственно.

Среди команд стран второй год подряд первенствовала . Второй стала , третьей — .

Календарь

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Командный

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
  Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1996 на архивной странице Cyclingbase
 Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1996 на Memoire du cyclisme
 Итоговые результаты Мирового шоссейного кубка UCI 1996 на Memoire du cyclisme